Muhlenbach ou Mühlenbach peuvent faire référence à:

 Mühlenbach (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Mühlenbach (Luxembourg), quartier de Luxembourg-ville

Mühlenbach est aussi le nom de nombreux cours d'eau: 

Moselle:
 Mühlenbach (Schwarzbach), affluent du Schwarzbach
Hesse:
 Mühlenbach (Altefeld), affluent de l'Altefeld
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale:
 Mühlenbach (Sude), affluent de la Sude
Basse-Saxe:
 Lingener Mühlenbach, affluent de l'Ems
 Mühlenbach (Glane), affluent de la Glane
 Mühlenbach (Hamme), affluent de la Hamme
Rhénanie-du-Nord-Westphalie:
 Eickumer Mühlenbach, affluent de l'Aa
 Halterner Mühlenbach, affluent de la Stever
 Lüner Mühlenbach, affluent de la Lippe
 Lünerner Mühlenbach, affluent de la Seseke
 Mühlenbach (Eggel), affluent de l'Eggel
 Mühlenbach (Emmer), affluent de l'Emmer
 Mühlenbach (Ems), affluent de l'Ems
 Mühlenbach (Erft), affluent de l'Erft
 Mühlenbach (Lenne), affluent de la Lenne
 Mühlenbach (Ostbach), affluent de l'Ostbach
 Mühlenbach (Ruhr), affluent de la Ruhr
 Mühlenbach (Salzbach), affluent du Salzbach
 Mühlenbach (Aa), affluent du Schwarzbach (Aa)
 Mühlenbach (Werre), affluent de la Werre
Rhénanie-Palatinat/Sarre:
 Mühlenbach (Wadrill), affluent de la Wadrill 
 Mühlenbach (Coblence), affluent du Rhin à Coblence
 Mehringer Mühlenbach, affluent de la Moselle à Mehring